Ibanez Iceman DMM1 – nieprodukowany już model gitary elektrycznej sygnowany nazwiskiem Darona Malakiana, gitarzysty System of a Down, której projekt graficzny był zaprojektowany przez jego ojca Vartana.

Gitary Ibanez